Wobbermin bezeichnet: 
 Wobbermin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Obromino

Wobbermin ist der Familienname folgender Personen: 
 Georg Wobbermin (1869–1943), deutscher evangelischer Theologe
 Michael Wobbermin (* 1950), deutscher Wirtschaftswissenschaftler